

Персоналии 

 Перле, Рудольф (Rūdolfs Pērle; 1875—1917) — латвийский художник.
 Перле, Шарль Фредерик (Charles Frédéric Perlet; 1759—1828) — французский журналист и контрреволюционер.

Прочее 

 Перле — технический (винный) сорт винограда, используемый для производства белых вин в Германии.